Kobylarz – rówień w Tatrach Zachodnich
Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Kobylarz
 Jan Kobylarz
 Jędrzej Kobylarz
 Katarzyna Kobylarz
 Rafał Kobylarz
 Szymon Kobylarz